História demográfica é a modalidade da História que aborda os factos históricos com foco no comportamento populacional como factor determinante dos mesmos, como as suas variações ao longo de um período determinado.

Assim como a História Política é essencialmente vinculada ao conceito de "poder", e a História Cultural é essencialmente ligada ao de "Cultura", a Demográfica tem como conceito central a população e busca examinar tudo o que a este fator diz respeito, tal como as migrações de grupos sociais, as variações no quantitativo populacional, ou os perfis populacionais (padrões de vitalidade e mortalidade, estatística relacionadas à idade de contração de matrimônio e outras).

D'Assunção Barros chama atenção para o fato de que, caso não se pretenda elaborar uma História Demográfica meramente descritiva, esta deve dialogar com outras modalidades tais como a História Social, a História Política, a História Cultural ou a História das mentalidades. Do ponto de vista das abordagens possíveis, a História Demográfica pode dialogar com a História Serial, por exemplo, ao lidar com fontes seriadas, ou com a História Quantitativa, ao lidar com a metodologia da Estatística (BARROS, 2004:22-29).

Bibliografia
BARROS, José D'Assunção. O Campo da História. Petrópolis: Vozes, 2004.
LAGE, Maria Otília Pereira; SOARES, Odete do Carmo Santos; DIAS, Ana Margarida Mendes. Demografia Histórica - História das Populações: Portugal. Guimarães: NEPS, 2001. (Cadernos NEPS; n.º 3). ISBN 972-98695-3-7

Ver também
Demografia histórica

Ligações externas
 

História por tema
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)